Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1937 года проводился с 12 по 18 февраля 1937 года в Шамони (Франция).

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
14 февраля 1937 года

50 км 
16 февраля 1937 года

Эстафета 4 × 10 км 
18 февраля 1937 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
12 февраля 1937 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
12 февраля 1937 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1937 Cross country results
 FIS 1937 Nordic combined results
 FIS 1937 Ski jumping results

Февраль 1937 года
Международные спортивные соревнования в Шамони
Международные соревнования по лыжному спорту во Франции
Чемпионаты мира во Франции